Deligne ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Deligne, Romanist, Philosoph und Hochschullehrer
 Michel Deligne (* 1938), belgischer Comic-Händler und Verleger
 Pierre Deligne (* 1944), belgischer Mathematiker